Les Dragons Impériaux et Royaux (allemand: KuK Dragoner ; hongrois: Császári és Királyi Dragonyosok) constituent, avec les Uhlans et les Hussards Impériaux et Royaux, la cavalerie austro-hongroise, de 1867 à la chute de l'empire en 1918. Contrairement aux deux unités précédemment nommées, les dragons ne sont présents qu'au sein de l'armée commune (ou Heer).

Structure 
L'armée commune compte habituellement 15 régiments de  dragons. Traditionnellement, les dragons recrutaient la plupart de leurs soldats dans les régions germanophones et tchèques de l'Empire. Les régiments étaient tous stationnés en Cisleithanie. Chaque régiment se compose de deux bataillons, et chaque bataillon de trois compagnies (eskadronen).

Liste des régiments 
  régiment de dragons de Bohême (Empereur François ) (Böhmisches Dragoner-Regiment „Kaiser Franz I.“ Nr. 1)
  (Böhmisches Dragoner-Regiment „Graf Paar“ Nr. 2)
  (Niederösterreichisches Dragoner-Regiment „Friedrich August König von Sachsen“ Nr. 3)
  (Oberösterreichisch-Salzburgisches Dragoner-Regiment „Kaiser Ferdinand I.“ Nr. 4)
  (Steirisch-Kärntnerisch-Krainerisches Dragoner-Regiment „Nikolaus I. Kaiser von Rußland“ Nr. 5)
  (Mährisches Dragoner-Regiment „Friedrich Franz IV. Großherzog von Mecklenburg-Schwerin“ Nr. 6)
  (Böhmisches Dragoner-Regiment „Herzog von Lothringen“ Nr. 7)
  (Böhmisches Dragoner-Regiment „Graf Montecuccoli“ Nr. 8)
  (Galizisch-Bukowina'sches-Dragoner Regiment „Erzherzog Albrecht“ Nr. 9)
  (Böhmisches Dragoner-Regiment „Fürst von Liechtenstein“ Nr. 10)
  (Mährisches Dragoner-Regiment „Kaiser“ Nr. 11)
  (Böhmisches Dragoner-Regiment „Nikolaus Nikolajewitsch Großfürst von Rußland“ Nr. 12)
  (Böhmisches Dragoner-Regiment „Eugen Prinz von Savoyen“ Nr. 13)
  (Böhmisches Dragoner-Regiment „Fürst zu Windisch-Graetz“ Nr. 14)
  (Niederösterreich-Mährisches Dragoner-Regiment „Erzherzog Joseph“ Nr. 15)

Galerie

Notes et références

Annexes

Liens internes 
 Forces armées austro-hongroises
 Cheval durant la Première Guerre mondiale

Unité militaire austro-hongroise
Unité ou formation militaire dissoute en 1918
Unité militaire austro-hongroise de la Première Guerre mondiale
Unité de cavalerie de la monarchie de Habsbourg